Raelert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Raelert (* 1976), deutscher Triathlet
 Michael Raelert (* 1980), deutscher Triathlet